Іванов В'ячеслав Всеволодович (1929—2017) — російський лінгвіст, академік РАН (2000).
 Іванов В'ячеслав Іванович (1866—1949) — російський поет, драматург, літературознавець, публіцист.
 Іванов В'ячеслав Миколайович (1938) — радянський академічний веслувальник, триразовий олімпійський чемпіон.